Az 1968-as US Open női versenyét a brit Virginia Wade nyerte aki két szettben diadalmaskodott az amerikai Billie Jean King ellen.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Döntős)</li>
  Ann Jones (Elődöntős)</li>
  Judy Tegart (Negyeddöntős)</li>
  Margaret Court (Negyeddöntős)</li>
  Maria Bueno (Elődöntős)</li>
  Virginia Wade (Bajnok)</li>
  Mary-Ann Eisel (Első kör)</li>
  Kristy Pigeon (Második kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1